Магнуссон (; ) — фамилия и отчество.

Фамилия 
 Магнуссон, Анна (род. 1995) — шведская биатлонистка.
 Магнуссон, Бенно (род. 1953) — шведский футболист, брат Роджера Магнуссона.
 Магнуссон, Боб (род. 1947) — американский джазмен, басист.
 Магнуссон, Густав (род. 1992) — шведский футболист.
 Магнуссон, Ким (род. 1992) — шведский профессиональный велогонщик.
 Магнуссон, Конрад (1873—1924) — американский перетягиватель каната, чемпион Олимпийских игр 1904 года.
 Магнуссон, Леннарт (1924—2011) — шведский фехтовальщик, серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года.
 Магнуссон, Матс (род. 1963) — шведский футболист, нападающий.
 Магнуссон, Омар Инги (род. 1997) — исландский гандболист. 
 Магнуссон, Роджер (род. 1945) — шведский футболист, нападающий.
 Магнуссон, Хуго (1885—1964) — шведский лихенолог.
 Магнуссон, Чарльз (1878—1948) — шведский кинопродюсер, кинорежиссёр и сценарист.

Отчество (патроним) 
 Арни Магнуссон (1663—1730) — исландский учёный.
 Институт исландских исследований Арни Магнуссона — научно-исследовательский институт в Рейкьявике, находящийся
 Аусгейр Блёндаль Магнуссон (1909—1987) — исландский лингвист.
 Бенедихт Магнуссон (род. 1983) — исландский стронгмен и пауэрлифтер.
 Биргер Магнуссон (ок. 1280 1321) — король Швеции (1290—1318).
 Годред Магнуссон (? — 1275) — король острова Мэн в 1275 году.
 Инге Магнуссон (? — 1202) — король Норвегии (1196—1202).
 Йоун Магнуссон (1859—1926) — премьер-министр Исландии (1917—1922 и 1924—1926).
 Магнус Магнуссон (1869—1934) — канадский шахматист исландского происхождения (после переезда в Канаду взял фамилию Смит).
 Магнус Вер Магнуссон (род. 1963) — исландский пауэрлифтер и стронгмен.
 Олав Магнуссон (1099—1115) — король Норвегии (1103—1115).
 Сигурд Магнуссон (ок. 1180 1194) — претендент на норвежский королевский трон во время гражданской войны в Норвегии (1193—1194).
 Скули Магнуссон (1711—1794) — первый исландец, получивший должность окружного судьи в Исландии.
 Хакон Магнуссон (1340—1380) — король Норвегии (1343—1380) и Швеции (1362—1363).
 Хакон V Святой Магнуссон (1270—1319) — король Норвегии (1299—1319).
 Хёрдур Магнуссон (род. 1993) — исландский футболист.
 Эйрик II Магнуссон (1268—1299) — конунг Норвежской державы (1280—1299).
 Эйстейн I Магнуссон — король Норвегии (1103—1123).
 Эрик XII Магнуссон (1339—1359) — король Швеции (1356—1359).
 Эрик Магнуссон (1282—1318) — герцог Сёдерманландский, Свеаландский, Дальсландский, Вестергётландский, Вермландский и Северно-Халландский.

Другое 
 Арне Магнуссон — персонаж компьютерной игры.

См. также 
 Магнус
 Магнуссен
 Магнусон